Гали́на Ио́сифовна Марцинке́вич (; род. 9 октября 1935, Червень, БССР) — советский и белорусский учёный-географ, доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии географического факультета БГУ.

Биография и научная деятельность 
Родилась 9 октября 1935 года в городе Червень Минской области БССР. В 1945 году вместе с семьёй переехала в Брест, где спустя восемь лет с золотой медалью окончила среднюю школу. С 1953 по 1958 годы — студентка географического факультета БГУ им. В. И. Ленина; при выпуске получила диплом с отличием. С 1958 по 1960 работала техником-почвоведом и инженером-почвоведом Института почвоведения Академии сельскохозяйственных наук БССР; с 1960 по 1963 — аспирантка кафедры физгеографии БГУ (научный руководитель — профессор Василий Дементьев).

С 1963 года работает на геофаке БГУ в научной и педагогической сферах. В 1966 получила степень кандидата географических наук; в 1970 — звание доцента. В 1992 стала доктором географических наук, а в 1994 получила звание профессора. С 1995 года является членом совета по защите диссертаций при БГУ; с 2001 по 2011 годы — также при БНТУ. С 2001 являлась руководительницей ряда научных проектов (главным образом в сфере фундаментального и прикладного ландшафтоведения). Кроме того, принимает участие в выполнении образовательных проектов по международной программе «Tempus», ознакомившись с опытом подготовки бакалавров и магистров в высших учебных заведениях стран ЕС и посетив ряд известных тамошних университетов.

За время педагогической деятельности в БГУ преподавала около 10 общих и спецкурсов для студентов геофака, в том числе «Ландшафтоведение», «Ландшафты Беларуси», «Использование природных ресурсов и охрана природы», «Учение об окружающей среде», магистерский курс «Ландшафтно-экологический анализ». В настоящее время преподаёт ландшафтоведение (для студентов 2 курса) и современные проблемы ландшафтной экологии (для студентов магистратуры).

Сестра Галины Марцинкевич — Ирина Счастная (к.г.н., доцент) — также работает на геофаке БГУ, преподавая ряд смежных дисциплин.

Публикации 
Всего под авторством и/или соавторством Галины Марцинкевич издано 320 публикаций, из которых насчитывается 10 монографий, 8 учебников и учебных пособий, около 130 ландшафтных карт разного масштаба (включая ландшафтные карты Беларуси для средней школы), около 160 научных статей и ряд тезисов докладов на различных конференциях республиканского и международного уровня.

Награды 
 Почётная грамота Верховного Совета Беларуси (1996)
 Нагрудный знак «Отличник образования Беларуси» (2000)
 Лауреат премии им. А. Н. Севченко БГУ (2003)
 Заслуженный работник БГУ (2010)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БГУ
 Информация на сайте «Ученые Беларуси»

Географы СССР
Географы Белоруссии
Картографы Белоруссии